Portret Adama Mickiewicza – portret olejny namalowany przez Walentego Wańkowicza w latach 1827–1828;
 Portret Adama Mickiewicza – portret  olejny namalowany przez Henryka Piątkowskiego w 1898.